John Gunther ist der Name folgender Personen: 

* John Gunther (Publizist) (1901–1970), amerikanischer Journalist und Publizist
 John Gunther (Musiker) (* 1966), US-amerikanischer Jazz-Saxophonist, Komponist und Bandleader